Каттерик (, иногда Catterick Village) — деревня в районе Ричмондшир в Северном Йоркшире, Англия. Известна с римских времён под именем Катарактоний (Cataractonium) и являлся римским фортом на северной границе римских территорий в Англии на дороге через реку Суэйл ().

Литература 
 Stevenson, Edward Luther. Trans. and ed. 1932. Claudius Ptolemy: The Geography. New York Public Library. Reprint: Dover, 1991, Latinized English translation, Book II Chapter 2

Населённые пункты Норт-Йоркшира